Ива́н Никола́ев:
 Николаев, Иван Александрович (1920—2006) — Герой Советского Союза.
 Николаев, Иван Валентинович (1940—2021) — советский и российский художник.
 Николаев, Иван Васильевич (1890—1964) ― советский биолог, почвовед.
 Николаев, Иван Георгиевич (1922—1985) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Николаев, Иван Дмитриевич (1893—1970) — советский политический и общественный деятель.
 
 Николаев, Иван Игоревич (род. 1985) — российский актёр.
 Николаев, Иван Карпович (1895—1978) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 
 
 Николаев, Иван Стефанович (1916—1945) — Герой Советского Союза
 Николаев, Иван Фёдорович (1890—1944) — советский военный деятель, генерал-лейтенант. Примечания